Apathology — седьмой студийный альбом немецкой дарквейв-группы Scream Silence, вышедший в 2008 году.

Стиль, отзывы критиков 
Уве Маркс, критик из немецкого журнала Sonic Seducer, в своей рецензии отметил, что альбом исполнен в той же стилистике, что и большинство поздних работ Scream Silence — в целом его звучание можно охарактеризовать как современный готик-рок или дарквейв с некоторыми элементами электронной музыки и альтернативного рока. Тексты песен по-прежнему несколько напыщенны. Маркс счёл, что качество альбома «выше среднего» и указал на то, что с каждым новым диском музыка группы делается всё лучше. Рецензент также особо похвалил вокал Харди Фитинга, сравнив его с манерой пения Александра Вельянова.

Список композиций

Участники записи 
 Харди Фитинг — вокал
 Роберт Клауш — гитара
 Рене Гёдде — гитара
 Хаген Шнеефойгт — бас-гитара
 Хейко Вольф — ударные
 Катя Шваниц — виолончель

Примечания

Ссылки 
 

2008
Альбомы готик-рока
Альбомы в стиле дарквейв